Souleymane Camara (voetballer) : Senegalees profvoetballer 
 Souleymane Camara (atleet) : Guinees atleet
 Souleymane Camara (muzikant) : Guinees djembéspeler